Camargue bezeichnet:

 die Landschaft Camargue in Südfrankreich
 Camargue-Pferd, kurz Camargue, eine Pferderasse
 Rolls-Royce Camargue, Automodell von Rolls-Royce
 Citroën Camargue, ein von Bertone gezeichnetes Citroën-Konzeptfahrzeug (1972) 

Siehe auch:
 Regionaler Naturpark Camargue, Naturpark in der Camargue
 Petite Camargue Alsacienne, Naturschutzgebiet im Elsass